

Фамилия 
Бухарова, Зоя Дмитриевна (1876―1923) — русская поэтесса, журналистка, переводчица и литературный критик.

Топоним 
Бухарова — деревня в Заларинском районе Иркутской области России.